Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Елізабет Смайлі і Джанін Тремеллінг виграли титул, перемігши у фіналі Tracey Morton і Гейді Спранг з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Елізабет Смайлі /  Джанін Тремеллінг (чемпіонки)
 Луїс Філд /  Мішелл Джаггерд (1-ше коло)
 Джо-Анн Фолл /  Рейчел Макквіллан (півфінал)
 Сімоне Шилдер /  Клер Вуд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Fernleaf Classic Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд
1989 у новозеландському спорті